Ghost Security Group, grup de hackers activistes contra el gihadisme
 GSG 9 (de l'acrònim en alemany GrenzSchutzGruppe), unitat de forces especials antiterroristes de la Policia Federal d'Alemanya
 Global Scenario Group, organització internacional dedicada a l'anàlisi del desenvolupament i el seu impacte en el medi ambient
 German Sport Guns, empresa alemanya fabricant d'armes de foc orientades al tir esportiu
 NBQ (del seu nom en alemany Gefährliche Stoffe und Güter), identificació de les mercaderies perilloses per la seva condició nuclear, biològica o química